

Astronomia
 18948 Hinkle – asteroide della fascia principale

Geografia
 Clarke Hinkle – giocatore di football americano statunitense
 Marin Hinkle – attrice statunitense
 Tony Hinkle – allenatore di pallacanestro, allenatore di football americano e allenatore di baseball statunitense